Раи́совка — село в Прохоровском районе Белгородской области России, входит в Кривошеевское сельское поселение.

Село находится на высоте 238 м над уровнем моря.

В Раисовке есть отделение почтовой связи «Раисовка» Прохоровского почтамта УФПС Белгородской области — филиала ФГУП «Почта России» (почтовый индекс — 309016)

Население

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района